Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Северного (Московская область) — флаг городского поселения Северный, административный центр — посёлок городского типа Северный.
 Флаг Северного (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Северное.